Pierre (Dakota do Sul)
 1392 Pierre — asteroide
 Abreviatura botânica de Jean Baptiste Louis Pierre